Biathlonowy sprint mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988 na dystansie 10 km odbył się 23 lutego. Była to druga męska konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Zawody odbyły się na trasach w Canmore, niedaleko Calgary. Do biegu zostało zgłoszonych 72 zawodników, wszyscy przystąpili do rywalizacji. 

Tytułu mistrza olimpijskiego nie obronił Norweg Eirik Kvalfoss, który tym razem zajął 20. miejsce. Nowym mistrzem olimpijskim został Frank-Peter Roetsch z NRD, srebrny medal wywalczył Walerij Miedwiedcew z ZSRR, a trzecie miejsce zajął kolejny radziecki zawodnik, Siergiej Czepikow.

Medaliści poprzednich igrzysk

Wyniki

Bibliografia 
  
 Calgary 1988 Official Report" (PDF). XV Olympic Winter Games Organizing Committee. LA84 Foundation, str. 556 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988